Kołatka – drewniany instrument muzyczny
3 miejscowości w Polsce:
 Kołatka – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, gminie Bobrowice
 Kołatka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Kołatka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino
1 historyczna miejscowość w Polsce:
 Kołatka – nieistniejąca osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice